Deanovec je naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Zagrebačkoj županiji. Nalazi se u sastavu grada Ivanić-Grada. Ime Deanovec se počinje upotrebljavati za vrijeme Kraljevine SHS. Prije tog vremena naselje je bilo poznato kao "Dianovci".

Stanovništvo 

Naselja u Zagrebačkoj županiji